Pytho ist
 der ursprüngliche Name der historischen Stadt Delphi
 der Name einer Gattung der Drachenkäfer, siehe Pytho (Gattung)